Feace – architetto greco antico del V secolo a.C.
Feace – figura della mitologia greca

Altri progetti